Luis Castro Ureña fue un jurista y diplomático costarricense, nacido en 1868 y fallecido en 1954. 

Se graduó de Licenciado en Leyes en la Escuela de Derecho de Costa Rica. 

Fue agente confidencial de Costa Rica en Guatemala en 1898. Le correspondió ser el abogado de Costa Rica en el litigio interpuesto contra Nicaragua ante la Corte de Cartago relacionado con el tratado Bryan-Chamorro, que concluyó con una sentencia favorable a la acción costarricense (1916), aunque Nicaragua no aceptó el fallo y en 1917 retiró su magistrado del tribunal.

Fue Secretario de Gobernación y Policía de 1928 a 1929. En 1933 fue miembro del tribunal Hughes, que definió los límites entre Guatemala y Honduras mediante el Laudo del tribunal Hughes.

Diplomáticos de Costa Rica